De manière générale, le mot segmentation désigne l'action de segmenter, ou le fait d'être segmenté. En particulier, le mot est employé dans les domaines suivants :
 en anatomie, la segmentation hépatique.
 Les mouvements de segmentation sont des mouvements du bol alimentaire provoqués par la contraction et la relaxation des muscles circulaires intestinaux.
 en biologie :
la segmentation d'un œuf fécondé ;
la segmentation correspond à la répétition d'unités plus ou moins altérées le long d'un axe de symétrie du corps ;
 en mécanique, la segmentation a pour fonction principale d'assurer l'étanchéité du piston dans le cylindre ;
 en imagerie, la segmentation d'image est la division d'une image en zones homogènes afin de séparer les divers composants visibles et de les identifier ;
 en informatique :
 la segmentation est une technique ayant pour objectif de diviser la mémoire vive en segments ;
 une erreur de segmentation désigne un type d'erreur lors de l'exécution d'un programme ;
 la segmentation réseau est une technique ayant pour objectif de diviser un réseau informatique en plusieurs  sous-réseaux ;
 en linguistique, la segmentation est l'identification des unités élémentaires (phonèmes, morphèmes, mots).
 en marketing, la segmentation d'un marché désigne le fait de découper un marché en plusieurs sous-ensembles homogènes et distincts composés d'individus ayant des comportements communs.
 en management, la segmentation stratégique consiste à découper une entreprise diversifiée en domaines d'activité stratégiques
 en sciences humaines, une segmentation est le découpage en sous ensembles homogènes significatifs et accessibles : marketing, management, finance, sociologie, démographie, anthropologie ;
 en statistique, la segmentation binaire est une méthode permettant de résoudre le problème de détection de ruptures.

Voir aussi